Morozova kan syfta på följande:

Geografi

Antarktis

 Gora Morozova,

Personer
Morozov kan avse följande personer:
Feodosia Morozova, rysk adelsdam
Olga Morozova, rysk tennisspelare

Se även
Morozov

Robotskapade Antarktisförgreningar